IGU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Iguassu Falls / Iguacu Falls-Cataratas (PR) (Brasile)
 IGU – Università statale di Irkutsk